

Titre

Rani est l'équivalent féminin du titre raja.

Patronymes et pseudonymes 
 Annu Rani (1992-), athlète indienne ;
 Devika Rani (1908-1994), actrice indienne ;
 Hania Rani (1990-), pianiste, compositrice et chanteuse polonaise.

Fiction

Rani est un conte de Jules Supervielle présent dans le recueil L'Enfant de la haute mer
Durga Râni, reine des jungles est une série de bande dessinée de Jean Sylvère et Pellos créée dans le magazine Fillette en 1946
Rani est une série de bande dessinée de Jean Van Hamme, Alcante et Francis Vallès
Rani est une mini-série télévisée réalisée par Arnaud Sélignac d'après un scénario de Jean Van Hamme
Rani est une ennemie récurrente de la série télévisée Doctor Who
Rani Chandra est un personnage de la série télévisée The Sarah Jane Adventures
Rani radovi est un film yougoslave

Autres
Le Rani Jhansi national park est un parc marin situé en Inde
Le Rani Pokhari Corner Team est un club de football népalais